Straube (MHD strube "cabelo eriçado, cabelo áspero e levantou-se, ou cabelo desgrenhado") pode se referir a:
 Erich Straube (1887–1971) 
 Franz Gustav Straube (1802–1853)
 Guido Straube
 (Montgomery Rufus) Karl (Siegfried) Straube (1873–1950)

Ver também 
 sobrenomes relacionados
 Strupp
 Straub
 Strube
 Struve, Struwe
 Strubel, Straubel (Sträubel, Streubel), Strobel (Strobl, Ströbel, Ströbl, Strebl, Ströbele)
 Krauss (Krauß, Krausz), Kraus, Krause, Krauser

Sobrenomes da língua alemã